Tarło est un nom propre polonais qui fait référence à un village et à une famille aristocratique notable de l'ancienne Pologne.

Patronymie 

 Adam Tarło
 Aleksander Piotr Tarło
 Andrzej Tarło
 Anna Tarło
 Barbara Tarło
 Jadwiga Tarło (XVI-?)
 Jan Tarło
 Jan Tarło (1527–1587)
 Jan Tarło (XV-1550)
 Jan Tarło (1684–1750)
 Jan Karol Tarło
 Karol Tarło (1639-1702)
 Michel Tarlo (Michał Tarło) de Teczin et Ozekarzowitz (Tenczyn et Szczekarzewice), comte de Melszrin (Melsztyn) et de Zakliczin (Zakliczyn)(ca 1677-1727) ; proche de Stanislas Leszczynski, qu'il accompagne dans l'exil à partir de 1714, cousin de Catherine Opalinska, l'épouse de Stanislas, il signe à la place du roi de Pologne le contrat de mariage de Marie Leszczynska avec Louis  XV () ; lieutenant-général des armées du Roi (1725), chevalier du Saint-Esprit (1726) ; héros éponyme du roman de Frédéric Skarbek (Tarło, 1827). 
 Paweł Tarło
 Stanisław Tarło
 Teofilia Tarło
 Zygmunt Tarło

Toponymie 
 Tarło, village polonais de la voïvodie de Lublin

Notes et références